Wichraż – część wsi Wola Nieszkowska w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Wichraż – część wsi Cichawka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Wichraż – przysiółek wsi Leszczyna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Wichraż – wzgórze na Pogórzu Wiśnickim we wsi Cichawka